Немецкие подводные лодки
U-63 (1916)

U-63 (1940)